Feltipern Trevagg es un personaje del universo de la Guerra de las Galaxias.

Feltipern Trevagg era un Caza-Recompensas que después de las Guerras Clon siguió a Obi-Wan Kenobi hasta el planeta Tatooine. Pero al llegar al desértico mundo pierde su rastro y decide permanecer en el planeta por un tiempo. Con el pasar de los Años Trevagg se convierte en un corrupto recolector de impuestos en el puerto espacial de Mos Eisley.

Su especie es conocida como gotal, era popular por su velluda cabeza y sus dos prominentes cuernos que salían sobre su frente. Todos los gotal pueden sentir las emociones y ondas de energía que muchas especies no pueden. Desde luego estas habilidades innatas son muy convenientes para un cazador de recompensas.

Personajes de Star Wars